Vallerano ima više značenja:
 Vallerano, Parma
 Vallerano, Viterbo